De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) is in 1911 opgericht en organiseert damwedstrijden in Nederland zoals het Nederlands kampioenschap algemeen en voor vrouwen en de nationale competitie. Er worden ook toernooien online georganiseerd. De bond is aangesloten bij de FMJD, de EDC en het NOC*NSF. Met de andere denksportbonden (bridge, schaken en go) is een periodiek denksportbondenoverleg.

De dambond heeft zeven wereldkampioenen voortgebracht, die samen 16 keer wereldkampioen werden; zie Dammen#Topdammers.

Wetenswaardigheden over de KNDB
 in 1911 opgericht als Nederlandschen Dambond en later hernoemd tot Koninklijke Nederlandse Dambond.
 geeft vier tot vijf keer per jaar het bondsblad Het Damspel uit.
 telt twaalf regionale bonden en 3 bijzondere verenigingen/bonden. 
de KNDB organiseert de grootste clubcompetitie ter wereld met ca. 1200 wedstrijddammers.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link 
 Officiële website

Dambond
Dammen